Reprieve () — многозначное понятие.

 Reprieve — международная организация, выступающая за отмену смертной казни.
  (2006) — альбом Ани Дифранко.
  (2021) — роман Джеймса Хана Мэттсона.